Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Hans Gildemeister e Andrés Gómez che hanno battuto in finale Joakim Nyström e Mats Wilander 7-6, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

 Joakim Nyström /  Mats Wilander (finale)
 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (finale)
 Laurie Warder /  Blaine Willenborg (semifinali)
 Tore Meinecke /  Tom Nijssen (semifinali)

 Jimmy Arias /  Tomm Warneke (primo turno)
 Leonardo Lavalle /  Jorge Lozano (secondo turno)
 Mark Dickson /  Claudio Panatta (quarti di finale)
 Tarik Benhabiles /  Michael Robertson (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1985